Латыгово — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Латыгово — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Латыгово — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Латыгово — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Латыгово — деревня в Сенненском районе Витебской области.